Early kan som auktorsförkortning betyda:

 John W. Early
 M.P. Early

Robotskapade auktorsförkortningar